Geo è un microformat usato per indicare le coordinate geografiche WGS84 (latitudine;longitudine) negli XHTML. Nonostante sia indicato ancora in sviluppo, il formato è stabile e viene usato.

L'uso di Geo consente l'analisi da parte di strumenti (come altri siti web, l'estensione per Firefox Operator) per estrarre coordinate, visualizzarle usando altri siti o strumenti di mappe, oppure caricarle su navigatori GPS.

La versione 3 di Firefox dovrebbe includere un supporto nativo per i microformat , incluso Geo.

Uso 
Se è presente la latitudine, deve essere presente la longitudine, e viceversa.
Lo stesso numero di decimali dovrebbero essere usati in ciascun valore, inclusi gli zeri non significativi.

Ci sono due modi per convertire l'ordinario (X)HTML nel formato geo microformat:

Tre classi

Aggiungere tre classi. Per esempio il testo

<nowiki>
<div>Belvide: 52.686; -2.193</div>
</nowiki>

diventa:

<nowiki>
<div class="geo">Belvide: <span class="latitude">52.686</span>; <span class="longitude">-2.193</span></div>
</nowiki>

aggiungnendo gli attributi della classe "geo", "latitude" e "longitude".

Questo visualizzerà

Belvide: 52.686; -2.193

e un geo microformat per questa località, Belvide Reservoir, sarà trovato sulla pagina, da un analizzatore di microformat.

Una classe 
In alcuni casi può essere usata una versione più veloce, con solo una classe esterna. La latitudine deve essere messa per prima:

<nowiki>
Belvide Reservoir si trova a 52.686; -2.193.
</nowiki>

diventa:

<nowiki>
Belvide Reservoir si trova a <span class="geo">52.686; -2.193</span>.
</nowiki>

Il separatore deve essere un punto e virgola (;). Se si vuole visualizzare un altro tipo di separatore, si deve usare l'elemento abbr, con il valore da essere interpretato nell'attributo title:

<nowiki>
Belvide Reservoir si trova a <abbr class="geo" title="52.686;-2.193">52.686, -2.193</abbr>.
</nowiki>

Questo può essere usato per visualizzare le località usando altri schemi:

<nowiki>
Belvide Reservoir si trova a <abbr class="geo" title="52.686;-2.193">Grid reference SJ870099</abbr>.
</nowiki>

Tuttavia, è sconsigliato usare abbr per nascondere la località completamente:

<nowiki>
Belvide Reservoir è <abbr class="geo" title="52.686;-2.193">bella da visitare</abbr>.
</nowiki>

hCard 
Ogni Geo microformat può essere incluso in un hCard microformat, consentendo l'inclusione di indirizzi postali, contatti telefonici, ..

Utilizzatori 
Organizzazioni e siti web che usano Geo sono:

Socialight - su tutte le pagine Sticky Note
Flickr - più di 3 milioni di foto
Geograph British Isles - su più di 350000 foto
Multimap - tutte le pagine delle mappe
MyMap - esempio:   (sito in tailandese)
OpenStreetMap - tutte le pagine riguardanti località
Il West Midland Bird Club
Wikipedia - tutte le pagine che includono coordinate
Wikipedia in tedesco
Wikipedia in olandese
Wikipedia in italiano
Wikitravel

Note

Collegamenti esterni 
Geo spec con note ed esempi
Geo cheat-sheet una guida veloce

Microformat